Змагання із супергігантського слалому в гірськолижному спорті серед жінок на зимових Олімпійських іграх 2018 пройшли 17 лютого на гірськолижному курорті «Чунбон».

Результати 
Змагання розпочались об 11:00 за місцевим часом (UTC+9).

Примітки